Seamer kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Seamer (parish i Storbritannien, lat 54,48, long -1,23), England, North Yorkshire, 
 Seamer (parish i Storbritannien, lat 54,24, long -0,43), England, North Yorkshire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar